Consent to Treatment () — второй студийный альбом Blue October, выпущен в США компанией Universal Records 15 августа 2000 года.

Об альбоме
Диск записан на студиях «Bay 7 Studios» в Уолей Уилладж и «Media Vortex» в Бербенке, оба — штат Калифорния. Consent to Treatment первый альбом группы, выпущенный крупным лейблом, а также единственный альбом, записанный при участии гитариста Брэнта Коултера, игравшего тогда в составе Blue October. Также в записи этой пластинки участвовал впервые присоединившийся к коллективу Мэтт Новески. Вступительный трек на диске представляет собой стихотворение, написанное Джастином Фёрстенфелдом и прочитанное Блю Миллером. Женский бэк-вокал в песне The Answer принадлежит Райн Смит.

Список композиций

Участники записи 
Blue October:
 Джастин Фёрстенфелд — стихи, вокал, гитара
 Райан Делахуси — скрипка, мандолина
 Джереми Фёрстенфелд  — барабаны
 Брэнт Коултер — гитара
 Мэтт Новески — бас-гитара, бэк-вокал

Сессионные музыканты:
 Джордж Уинстон — фортепиано
 Эрик Горфейн — скрипка
 Блю Миллер — вокал
 Джейн Скарпантони — виолончель, струнные аранжировки
 Райн Смит — бэк-вокал

Продакшн:
 Ник Лоней — продюсер, инженер, сведение
 Дэвид Алерт — ассистент инженера
 Мартин Клемм — ассистент инженера
 Кевин Пэйдж — ассистент инженера
 Грэг Арчилла — продакшн, сведение
 Боб Лудвинг — мастеринг
 Блю Миллер — продюсер

Художественная работа:
 Мэтт Новески — обложка

Альбомы альтернативного рока
Альбомы Blue October